Guéhenno bezeichnet

 die Gemeinde Guéhenno im Département Morbihan in Frankreich

Guéhenno ist außerdem der Name folgender Personen:

 Jean-Marie Guéhenno (* 1949), französischer Diplomat und Professor
 Jean Guéhenno vollständig: Marcel-Jules-Marie Guéhenno (1880–1978), französischer Pädagoge und Essayist, Mitglied der Académie française